

Роздольне — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Роздольне — село, Єсільський район, Акмолинська область
 Роздольне — село, Мамлютський район, Північноказахстанська область
 Роздольне — село, Наурзумський район, Костанайська область
 Роздольне — село, Самарський район, Східноказахстанська область
 Роздольне — село, Сандиктауський район, Акмолинська область
 Роздольне — село, Цілиноградський район, Акмолинська область

Роздольне — село, Ілецький район, Оренбурзька область
 Роздольне — село, Комишловський район, Свердловська область
 Роздольне — село, Маріїнський округ, Кемеровська область
 Роздольне — селище, Могочинський район, Забайкальський край
 Роздольне — село, Поріцький район, Чувашія
 Роздольне — село, Родинський район, Алтайський край
 Роздольне — залізнична станція Могочинського регіону Забайкальської залізниці

Роздольне — смт, Автономна Республіка Крим, Роздольненський район
 Роздольне — село, Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Роздольне — село, Донецька область, Старобешівський район
 Роздольне — село, Житомирська область, Житомирський район
 Роздольне — село, Луганська область, Старобільський район
 Роздольне — село, Харківська область, Зміївський район
 Роздольне — село, Харківська область, Шевченківський район
 Роздольне — село, Херсонська область, Каховський район
 Роздольне — село, Чернігівська область, Носівський район
 Роздольне — селище, Донецька область, Великоновосілківський район
 Роздольне — селище, Харківська область, Чугуївський район
 Роздольне — селище, Херсонська область, Каланчацький район
 Роздольне — колишнє село Татарбунарського району Одеської області, зняте з обліку 20 грудня 2007 року
 Роздольне — колишнє село Гуляйпільського району Запорізької області, зняте з обліку 27 червня 1973 року